est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide thréonique ou acide 2,3,4-trihydroxy-(thréo)-butanoïque, numéro CAS , racémique
 acide D-thréonique ou acide (2S,3R)-2,3,4-trihydroxybutanoïque, numéro CAS 
 acide L-thréonique ou acide (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoïque, numéro CAS 
 [[(acétyloxy)méthyl]dioxy]-méthanol, numéro CAS 
 cis-3,5-diméthoxy-1,2,4-trioxolane, numéro CAS 
 trans-3,5-diméthoxy-1,2,4-trioxolane, numéro CAS